Sevilleja de la Jara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sevilleja de la Jara (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Sevilleja de la Jara (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar